James Loney est un nom pouvant désigner:

 (né en 1964), activiste pacifiste canadien 
James Loney (né en 1984), joueur américain de baseball

Voir aussi
 (né en 1995), joueur américain de football américain

Loney, James